Sezóna 2011/2012 byla 20. sezónou Kazašské ligy. Vítězem se stal tým Bejbarys Atyrau.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 Bejbarys Atyrau - HK Almaty 3:0 na zápasy (6:1, 5:0, 4:2)
 Sary Arka Karaganda - Gorňak Rudnyj 3:0 na zápasy (6:1, 3:2 P, 6:0)
 Irtyš Pavlodar - HK Arlan Kekšetau 3:0 na zápasy (3:0, 3:0, 5:2)
 HK Arystan Temirtau - HK Astana 3:1 na zápasy (3:0, 1:2 P, 4:2, 4:3)

Semifinále 
 Bejbarys Atyrau - HK Arystan Temirtau 4:0 na zápasy (3:2, 2:1 P, 3:2 P, 4:3 P)
 Sary Arka Karaganda - Irtyš Pavlodar 2:4 na zápasy (4:3 P, 4:3 P, 0:2, 1:3, 2:3, 0:3)

O 3. místo 
 Sary Arka Karaganda - HK Arystan Temirtau 3:0 na zápasy (5:4, 6:2, 4:3)

Finále 
Bejbarys Atyrau - Irtyš Pavlodar 4:2 na zápasy (2:1 P, 2:1, 2:3 P, 0:2, 4:1, 2:0)

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky

Kazachstánská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2011
Lední hokej v roce 2012
Sport v Kazachstánu v roce 2011
Sport v Kazachstánu v roce 2012